Dodge City (film), een film uit 1939
Dodge City (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Dodge City (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas